Joaquín González puede hacer referencia a:

Personas 
 Joaquín Guillermo González; obispo colombiano.
 Joaquín Víctor González; político, historiador, educador, filósofo y literato argentino.

Localidades 
 Joaquín Víctor González; ciudad cabecera del Departamento Anta, en la provincia de Salta, Argentina.